CCP est l'abréviation de :

 Cahier des clauses particulières, un document regroupant les clauses administratives et les clauses techniques spécifiques à un marché public ;
 , une chambre de compensation centralisée de la gestion des ordres de bourse ;
 Centre Charles-Péguy (à Londres) ;
 Centre de chèques postaux ;
 Certificat complémentaire de protection, un certificat destiné à prolonger le brevet d'un médicament ;
 Certification de conformité produit ;
 Certificat de compétences professionnelles ;
 Code de la commande publique ;
 Comité de protection des personnes ;
 Commission consultative paritaire, une commission mise en place dans la fonction publique française, compétente pour les questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels, et au mode de fonctionnement calqué sur celui d'une commission administrative paritaire ;
 Communauté de communes des Pieux, une intercommunalité de la Manche ;
Communication en champ proche, une technologie de communication sans-fil ;
Compte chèque postal ou Compte courant postal ;
Concentré de complexes prothrombiniques
 Concours commun des instituts nationaux polytechniques, anciennement concours communs polytechniques (CCP), concours d'entrée dans des écoles d’ingénieurs françaises ;
 Conseil consultatif des programmes de France Télévisions ;
 cortex cingulaire postérieur, dans le cerveau ;
 Courbure de champ de Petzval, un type d'aberration optique concernant les objectifs photographiques ;
 Crowd Control Productions, un éditeur et développeur de jeux vidéo islandais.

CCP est un code qui signifie :
 Aéroport international Carriel Sur au Chili, selon la liste des codes AITA des aéroports.